Мец (Metz) — місто та муніципалітет у Франції , адміністративний центр регіону Лотарингія та департаменту Мозель . 
 Мец (район Афін) — район Афін , розташований на пагорбі Лонгіну, що поблизу пагорба Ардіттос , на південний схід від Заппіона; 
 Мец шен (Մեծ շեն) — вірменські села: Мец шен  — у Мартакертському районі , Нагірно-Карабаська Республіка ; 
 Мец Тахлар (Մեծ Թաղլար), Бьоюк Таглар. (Böyük Tağlar. найбільше село у Гадрутському районі Нагірно-Карабаської Республіки . 
 9377 Мец (9377 Metz) — астероїд головного поясу 
 Мец Масрік (Մեծ Մասրիկ) — село в марзі Гегаркунік , на сході Вірменії . 
 Мец-Тессі (Metz-Tessy) — муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Верхня Савойя . 
 Мец-Робер (Metz-Robert) — муніципалітет у Франції , у регіоні Шампань-Арденни , департамент Об . 
 Монтіньї-ле-Мец (Montigny-lès-Metz. місто та муніципалітет у Франції , у регіоні Лотарингія , департамент Мозель . 
 Лонжвіль-ле-Мец (Longeville-lès-Metz. муніципалітет у Франції , у регіоні Лотарингія , департамент Мозель . 
 Лоррі-ле-Мец (Lorry-lès-Metz. муніципалітет у Франції , у регіоні Лотарингія , департамент Мозель . 
 Мулен-ле-Мец (Moulins-lès-Metz. муніципалітет у Франції , у регіоні Лотарингія , департамент Мозель . 
 Мец-ан-Кутюр (Metz-en-Couture) — муніципалітет у Франції , у регіоні Нор-Па-де-Кале , департамент Па-де-Кале .